Pedro Claver Corberó
 Úrsula Corberó